A280 peut faire référence à :
 Autoroute allemande A280 reliant l’A31 à la frontière néerlandaise ;
 Van Hool A280, un bus produit par la société belge Van Hool.